Veulen (dier), een jong dier
 Veulen (sterrenbeeld)
 Veulen (Venray), een dorp in de Nederlands-Limburgse gemeente Venray
 Veulen (Heers), een deelgemeente van de Belgisch-Limburgse gemeente Heers
 Kasteel van Veulen (Kasteel de Donnea), een kasteel in deze plaats

Kunst en cultuur 
 Veulen (beeld), een bronzen beeld in de stad Groningen, door Wladimir de Vries
 Veulen (Maria van Everdingen), een kunstwerk in Joure, door Maria van Everdingen, 1970
 Liggend veulen, een kunstwerk in Pijnacker, door Frans Coppelmans
 Drinkend Veulen, een sculptuur in Venray, door Goke Leverland
 IJzeren veulen van Cabauw, een dorpsfolklore